Обиколка на Италия 2011 e 94-тото издание на едно от трите най-големи колоездачни състезания Джиро д'Италия. Провежда се от 7 до 29 май 2011 в 21 състезателни етапа.

Отбори 
Всички 18 про-тур отбора са поканени и 5 континетални отбора. Ето списък с отборите:
 Acqua & Sapone
 Ag2r-La Mondiale
 Androni Giocattoli
 Astana
 BMC Racing Team
 Colnago-CSF Inox
 Euskaltel-Euskadi
 Farnese Vini-Neri Sottoli
 Garmin-Cervélo
 Geox-TMC
 HTC-Highroad
 Lampre-ISD
 Leopard Trek
 Liquigas-Cannondale
 Omega Pharma-Lotto
 Quick Step
 Rabobank
 Team Katusha
 Team Movistar
 Team RadioShack
 Team Saxo Bank-SunGard
 Team Sky
 Vacansoleil-DCM

Притежатели на фланелки по етапи

Крайни Класирания

Генерално Класиране 

Състезания по колоездене
Колоездене в Италия